Моя счастливая звезда () — американский мюзикл 1938 года, режиссёр Рой Дель Рут
 Моя счастливая звезда (Hung wun chiu yun) — гонконгская мелодрама 2003 года, режиссёр Винсент Кок
 Моя счастливая звезда () — китайская приключенческая комедия 2013 года, режиссёр Дэнни Гордон
 Моя счастливая звезда (Fang Yang De Xing Xing) — тайваньский телесериал 2007 года, режиссёр Минг Чжан Чен

См. также 
 Моя прекрасная звезда — французский кинофильм о лошадиных бегах 2012 года